Бхаккар:
 Бхаккар — город в пакистанской провинции Пенджаб, расположен в одноимённом округе.
 Бхаккар — округ в Пакистане.